Санту-Тірсу () — португальська власна назва.

Топоніми

Санту-Тірсу — муніципалітет.
 Санту-Тірсу-де-Празінш — парафія.